McAdoo ist der Familienname folgender Personen:
 Bob McAdoo (* 1951), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hugh M. McAdoo (1838–1894), US-amerikanischer Politiker
 Rasheeda McAdoo (* 1995), US-amerikanische Tennisspielerin
 William McAdoo (1853–1930), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)
 William Gibbs McAdoo (1863–1941), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McAdoo (Texas)
 McAdoo (Pennsylvania)
 McAdoo Acres Colonia (Texas)
 McAdoo Heights (North Carolina)
 McAdoo Heights (Pennsylvania)